Duim ist der Familienname folgender Personen:

 Antal van der Duim (* 1987), niederländischer Tennisspieler
 Hilbert van der Duim (* 1957), niederländischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Duijm
 Duym